Валерија Голино () је италијанска глумица, рођена 22. октобра 1966. године у Напуљу (Италија).

Филмографија 

|-
| 1988. || Кишни човек || Rain Man || Сузана ||
|-
| 1991. || Усијане главе! || Hot Shots! || Рамада ||
|-
| 1993. || Усијане главе! 2 || Hot Shots! Part Deux || Рамада ||
|-
| 2002. || Фрида || Frida || Лупе Марин || 
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1966.
Италијанске глумице
Добитници Волпи пехара
Биографије живих особа